Главный педагогический институт — учреждение закрытого типа, высшее учебное заведение XIX века, которое готовило преподавателей для средних и высших учебных заведений Российской империи.

История 
В 1786 году для подготовки учителей в главные народные училища в Петербурге была учреждена учительская семинария, переименованная в 1803 году в учительскую гимназию. Располагалась она в доме Г. Х. Паульсена (6-я линия Васильевского острова, д. 15); с 1837 года — в здании Двенадцати коллегий.

В 1804 году учительская гимназия получила новый устав и наименование Педагогического института. С октября 1808 года по 1811 год его директором был И. Буле; 23 декабря 1816 года получил название Главного педагогического института и устав, устанавливавший новый, шестилетний, курс преподавания. Директором его был назначен Д. А. Кавелин. В 1817 году был открыт Благородный пансион (с 1830 года — 1-я петербургская гимназия); при пансионе существовали курсы повышения квалификации для чиновников гражданских ведомств различных рангов. В педагогический институт принимались казенные воспитанники из духовных семинарий; как отмечал в 1822 году А. Н. Голицын, «из них <семинарий> имеющие некоторую способность к учению и лучшую нравственность, удерживаются преимущественно для поступления в духовное звание, а для образования в светские звания доставляются всегда семинаристы нижних классов и не оказывающие уже особливых способностей и не столько надежные».

В феврале 1819 года Главный педагогический институт, не совершив ни одного выпуска, был преобразован в Санкт-Петербургский университет. При этом до  года университет продолжал функционировать по Уставу Главного педагогического института, пока в нём не был введён Устав Московского университета.

Учительский институт 
В 1817 году, 25 октября, было организовано отделение: «Второго разряда Главный педагогический институт», в котором обучалось 30 воспитанников, преимущественно из детей бедного состояния; воспитанники принимались в возрасте 12—14 лет на казённое обеспечение; курс обучения, продолжавшийся 4 года, включал 5 предметов: закон Божий, русский язык, математику с физикой, историю с географией, чистописание с рисованием; выпускники должны были направляться помощниками учителей народных училищ, а лучшие из них направлялись в «высший разряд» Главного педагогического института или другое высшее учебное заведение.

Отделение «Второго разряда» стало называться с 19 сентября 1819 года «Учительским институтом». Он существовал до 1823 года; руководил им , учителями были вернувшиеся после трёхлетней заграничной поездки с целью ознакомления с ланкастерской системой, выпускники Главного педагогического института: К. Ф. Свенске (русский язык), Ф. И. Буссе (математика), М. М. Тимаев (история), А. Г. Ободовский (география). Закон Божий был приглашён преподавать Г. И. Мансветов, чистописание — К. Ф. Энгельбах, рисование — Ф. К. Редер.

Размещался он в доме митрополита римско-католических церквей в России, Станислава Богуша-Сестренцевича: на Мещанской (ныне — Казанская улица), 63 («2-й от угла со стороны Гороховой»).

Выпускники обязаны были оставаться на службе в учебном ведомстве, по его направлению, не менее шести лет. Однако ни одного выпуска не случилось, поскольку в 1823 году все учащиеся и преподаватели оказались сначала в «Пансионе казенных гимназистов», а затем — в Санкт-Петербургской губернской гимназии (с 1838 года — Третья Санкт-Петербургская гимназия). Среди первых учащихся были: Василий Лапшин, Степан и Михаил Куторга.

Главный педагогический институт 
Главный педагогический институт был восстановлен менее чем через десять лет — по уставу, учреждённому . Его открытие состоялось 30 августа 1829 года. Первым директором стал Ф. И. Миддендорф, который при выходе в отставку 23 октября 1846 года был произведён в чин тайного советника.

По уставу Главный педагогический институт имел три отделения: историко-филологическое, юридическое (существовало до 1847 года) и физико-математическое. Продолжительность обучения в Главном педагогическом институте составляла шесть лет.

С 7 января 1847 года директором института был назначен И. И. Давыдов. При нём было упразднено юридическое отделение (с 1847 года) и продолжительность обучения с 1849 года сокращена до четырёх лет.

Единовременно в Главном педагогическом институте проходили обучение около ста студентов. Большая часть будущих педагогов получали субсидии на получение образования из государственной казны.

В 1838—1847 годах при институте вновь стал действовать так называемый «второй разряд», в котором готовили к педагогической деятельности в низших приходских и уездных училищах.

а (Согласно «Большой советской энциклопедии» — 15 ноября) было согласовано решение, которое снова, на это раз окончательно, закрывало институт. Учебный 1858-59 год прошёл по уставу Института, после чего он был расформирован, преподаватели переведены в Императорский Санкт-Петербургский университет или иные учебные заведения, а студенты для окончания курсов были переведены в Санкт-Петербургский и другие университеты, выбранные по их желанию; последний торжественный выпускной акт состоялся 12 июня 1859 года, 20 выпускников закрывшегося института пополнили число преподавателей гимназий.

Всего за 11 выпусков в Главном педагогическом институте было подготовлено 682 педагога, из которых 43 стали профессорами и преподавателями высших учебных заведений, 377 — учителями средних школ, 262 — учителями начальных школ.

Известные преподаватели 

 Балугьянский, Михаил Андреевич — политическая экономия, экономические и юридические науки, декан философско-юридического факультета (1803—1824)
 Благовещенский, Николай Михайлович — римская словесность (1852—1859)
 Воскресенский, Александр Абрамович — химия (1848 — после 1859)
 Гедике, Фёдор Фёдорович — адъюнкт кафедры классических языков и словесности (1817—1820)
 Гесс, Герман Иванович — химия (1832—1848)
 Грефе, Фёдор Богданович — латинская словесность (1811—1829), греческая словесность (1829—1851)
 Гримм, Антон Иоахим — латинская словесность
 Зернин, Александр Петрович — русская история (?—1847)
 Купфер, Адольф Яковлевич — физика (1829—1851)
 Ленц, Эмилий Христианович — физика (1851—?)
 Лоренц, Фридрих Карлович — всеобщая история (1831—1856)
 Остроградский, Михаил Васильевич
 Плетнёв, Пётр Александрович
 Срезневский, Измаил Иванович — (1847—?)
 Талызин, Матвей Иванович
 Тимаев, Матвей Максимович — всеобщая и русская история (1828—1832)
 Толмачёв, Яков Васильевич — кафедра русской словесности (1816—1819)
 Устрялов, Николай Герасимович
 Фишер, Адам Андреевич (1832—1835?)

Учащиеся

Известные выпускники 

Первый период
 1807
 Александр Куницын
 Иван Менделеев
 1808
 Григорий Никольский
 Фома Петрушевский
 Андрей Ржевский
 Иван Яконовский
 1809
 Дмитрий Василевский
 1810
 Константин Арсеньев
 Василий Баженов
 Николай Язвицкий
 1811
 Трофим Рогов
 1812
 Христофор Лазарев
 1813
 Андрей Оболенский
 1815
 Василий Архангельский
 Пётр Георгиевский
 Кондратий Шелейховский
 1816
 Викентий Анкудович
 Матвей Карниолин-Пинский
 Валериан Клоков
 1819
 Михаил Грацинский

Второй период
 Вып. I. 1835
 Аким Андриевский
 Александр Воскресенский (золотая медаль)
 Василий Грифцов
 Михаил Касторский
 Василий Лешков (серебряная медаль)
 Степан Красноумов
 Арсений Менщиков (серебряная медаль)
 Александр Палюмбецкий
 Иван Соколов
 Михаил Спасский (серебряная медаль)
 Иван Сперанский
 Александр Тихомандрицкий
 Вып. II. 1838
 Александр Жиряев (золотая медаль)
 Василий Модестов
 Леопольд Радлов
 Андрей Смирнов
 Алексей Тихомандрицкий
 Вып. III. 1842
 Николай Благовещенский
 Алексей Латышев
 Стефан Лебедев
 Дмитрий Мейер
 Иван Николич
 Евграф Осокин
 Аполлон Попов
 Вып. IV. 1844
 Николай Вышнеградский
 Александр Зернин
 Никита Зуев
 Евгений Карнович
 Платон Павлов
 Вып. V. 1848
 Константин Кедров
 Владимир Миддендорф
 Егор Рихтер
 Капитон Смирнов (серебряная медаль)
 Вып. VI. 1851
 Иван Вышнеградский (серебряная медаль)
 Фёдор Геек
 Генрих Крелленберг
 Николай Лавровский (золотая медаль)
 Пётр Лавровский (золотая медаль)
 Роберт Орбинский
 Николай Страхов
 Вып. VII. 1853
 Николай Будаев
 Оскар Гебель
 Николай Геек
 Владимир Григорьев
 Михаил Дмитриев
 Николай Ильин
 Александр Курганович (серебряная медаль)
 Эдмунд Рейтлингер
 Николай Цабель
 Эдуард Эвальд
 Вып. VIII. 1855
 Александр Вейсман (золотая медаль)
 Алексей Груздев
 Константин Краевич
 Дмитрий Менделеев (золотая медаль)
 Михаил Смирнов
 Вып. IX. 1856
 Эдмунд Вреден
 Егор Сабинин
 Николай Сведенцов
 Вып. X. 1857
 Николай Авенариус
 Николай Добролюбов
 Яков Михайловский
 Керопэ Патканов
 Вып. XI. 1858
 Владимир Ауновский
 Сергей Рождественский
 Вып. XII. 1859
 Михаил Пустонский (золотая медаль)

Не окончившие полного курса 

 1832
 Гавриил Виноградов
 1835
 Николай Гренков
 1837
 Виктор Соколов
 1839
 Николай Гомбурцев
 1843
 Иван Желтов
 1845
 Мориц Михельсон

Примечания

Литература 
 
 Краткое историческое обозрение действий Главного педагогического института. 1828—1859 г. — СПб., 1859.
 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник / Ред. коллегия: Л. Н. Белова и др. — М., 1992.
 Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Единым вдохновением: Очерки истории университетского образования в Петербурге в конце XVIII — первой половине XIX века. — СПб., 2000.
 Цирульников А. М. История образования в портретах и документах. — М., 2001.

Ссылки 
 Устав Главного Педагогического института. СПб., 1817.

Педагогические высшие учебные заведения России
Главный педагогический институт